Johann Jakob Blumer (1749-1822) - Zwitsers handelaar en filantroop
 Johann Jakob Blumer (1756-1825) - Zwitsers handelaar en filantroop
 Johann Jakob Blumer (1819-1875) - Zwitsers rechter, rechtsgeleerde, archivaris, redacteur, bestuurder en politicus uit het kanton Glarus